Рамуш () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Рамуш, Виктор (род. 1970) — индонезийский и восточнотиморский футболист.
 Рамуш, Гонсалу (род. 2001) — португальский футболист.
 Рамуш, Элдон (род. 1988) — кабо-вердианский футболист.

Составные фамилии 
 Рамуш-Орта, Жозе (род. 1949) — второй с момента провозглашения независимости страны президент Восточного Тимора.
 Рамуш Роза, Антониу (1924—2013) — португальский поэт.